Shut Up () может означать:
 Shut Up — дебютный студийный альбом британской певицы Келли Осборн ().
 Shut Up — третий студийный альбом немецкой рок-исполнительницы LaFee ().
 «Shut Up» — песня американской хип-хоп-группы Black Eyed Peas ().
 «Shut Up!» — песня канадской рок-группы Simple Plan ().
 «Shut Up (and Give Me Whatever You Got)» — песня британской поп-певицы Амелии Лили ().
 «Shut Up» — песня Грейсона Ченса, первый сингл с его второго сольного альбома «Portraits» (2019).